Amica Wronki steht für

* Amica Wronki, polnischer Hausgeräte-Hersteller mit Sitz in Wronki nahe Posen, siehe Amica (Unternehmen)
 Amica Wronki (Fußballverein), vom gleichnamigen Unternehmen finanzierter polnischer Fußballverein aus Wronki